Лос Виљареалес има више значења:

 Лос Виљареалес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Виљареалес (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Виљареалес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику